Gerhard Schulze ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Schulze (Radsportfunktionär) (1899–1976), deutscher Radsportfunktionär
 Gerhard Schulze (Politiker, 1919) (1919–2006), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Gerhard Schulze (Forstwissenschaftler) (1924–2021), deutscher Forstwissenschaftler 
 Gerhard Schulze (Agrarwissenschaftler) (1926–2006), deutscher Agrar- und Futterbauwissenschaftler 
 Gerhard Schulze (Jurist) (* 1926), deutscher Staats- und Verwaltungsrechtler und Hochschullehrer
 Gerhard Schulze (Chemiker) (1930–2020), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Gerhard Schulze (Politiker, 1939) (1939–2015), deutscher Politiker (CDU), Landrat
 Gerhard Schulze (Soziologe) (* 1944), deutscher Soziologe
 Gerhard Schulze-Kadelbach (1892–1971), deutscher evangelischer Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Gerhard Schulze-Pillot (1872–1945), deutscher Maschinenbauingenieur
 Gerhard W. Schulze (Gert W. Schulze; 1913–1974), deutscher Spielautomatenhersteller und Philatelist

Siehe auch:
 Gerhard Schultze
 Gerhard Schulz
 Gerhart von Schulze-Gaevernitz (1864–1943), deutscher Ökonom und Politiker